Alfonso Corona del Rosal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Alfonso Corona del Rosal, Palenque, Chiapas, 
 Alfonso Corona del Rosal, Chicomuselo, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar